

Geografia
 Germania
 Potsdam – capitale del Brandeburgo
 Stati Uniti d'America
 Potsdam – città della Contea di St. Lawrence, New York
 Potsdam – villaggio della Contea di Miami, Ohio
 Sudafrica
 Potsdam –  città della Municipalità locale di Buffalo City

Astronomia
 5816 Potsdam – asteroide